Cha Cha, een muziekalbum van Herman Brood
 Cha Cha, een film van Herman Brood
 Chachacha, een Cubaanse dans
 Tsjatsja, een Georgische likeur